Донба́сская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Донбасская улица — улица в Воронеже.
 Донбасская улица — улица в Екатеринбурге.
 Донбасская улица — улица в Москве.
 Донбасская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Донбасская улица — улица в Новосибирске.
 Донбасская улица — улица в Самаре.
 Донбасская улица — улица в Уфе.

Казахстан 
 Донбасская улица — улица в Алма-Ате.